Дивізія А 1970—1971 — 53-ий сезон чемпіонату Румунії з футболу. Титул вшосте здобув Динамо (Бухарест).

Команди

Підсумкова таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Стяуа взяв участь у Кубку кубків 1971—1972 як переможець Кубку Румунії 1970—1971.
2. Після закічнення сезону клуб Динамо (Бакеу) змінив назву на Бакеу.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Дивізія А на rsssf  

1970—1971
Румунія
Румунія
1970 у румунському спорті
1971 у румунському спорті